Маурино — название населенных пунктов:
 Маурино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Маурино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Маурино — деревня в Майском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Маурино — деревня в Подлесном сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Маурино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Спасское сельское поселение.
 Маурино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Маурино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Маурино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Маурино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Маурино — деревня в Даниловском сельском поселении Даниловского района Ярославской области.
 Маурино — деревня в Середском сельском поселении Даниловского района Ярославской области.
 Маурино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Маурино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Маурино — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Маурино — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Маурино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Маурино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.